est une expression anglo-saxonne signifiant « dessiner la ligne ». Elle peut faire référence à :

 , série télévisée philippine diffusée du  à  sur Q ;

 , album d'Aerosmith sorti le  ;
 , chanson présente sur l'album ;
 , album de David Gray sorti le  ;
 , album de  sorti le .